Amilcare Paulucci delle Roncole – ammiraglio austriaco
 Enrico Paulucci (o Paolucci delle Roncole) – pittore italiano
 Filippo Paulucci (o Paolucci delle Roncole) – generale italiano naturalizzato russo
 Jeno Paulucci – imprenditore statunitense
 Marianna Paulucci, nata Marianna Panciatichi Ximenes – ornitologa, botanica e malacologa italiana
 Umberto Dario Paulucci de Calboli – ufficiale, ingegnere e ricercatore italiano

Pagine correlate 
Paulucci di Calboli
Paolucci